Thomas Linke (ur. 26 grudnia 1969 w Sömmerdzie) – niemiecki piłkarz grający na pozycji obrońcy. Z reprezentacją Niemiec, w której barwach rozegrał 43 mecze, zdobył wicemistrzostwo świata w 2002 roku. Od 2005 roku był zawodnikiem Red Bull Salzburg, wcześniej przez siedem lat grał w Bayernie Monachium. Pięciokrotnie triumfował z Bayernem w rozgrywkach ligowych, a w 2001 roku w Lidze Mistrzów.

Kariera piłkarska 
 1988-92 – Rot-Weiß Erfurt
 1992-98 – FC Schalke 04
 1998-05 – Bayern Monachium
 2005-07 – Red Bull Salzburg (Austria)
 2007-08 – Bayern Monachium drużyna amatorów

Statystyki

Klubowe

Sukcesy piłkarskie 
 Puchar UEFA 1997 z Schalke
 mistrzostwo Niemiec 1999, 2000, 2001, 2003 i 2005, Puchar Niemiec 2000, 2003 i 2005, Puchar Mistrzów 2001 oraz finał Pucharu Mistrzów 1999 z Bayernem

W reprezentacji Niemiec od 1997 do 2004 roku rozegrał 43 mecze i strzelił 1 gola – wicemistrzostwo świata 2002 oraz start w Mistrzostwach Europy 2000 (runda grupowa).

Uwagi

Bibliografia 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Piłkarze FC Rot-Weiß Erfurt
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze FC Schalke 04
Piłkarze Red Bull Salzburg
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 1999
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002
Urodzeni w 1969